SS301 oder SS 301 steht für:
 Strada Statale 301 del Foscagno, Staatsstraße in Italien

SS-301 steht für:
 USS Roncador (SS-301), US-amerikanisches Unterseeboot

SS301